Кондо́м (от ):
 Кондом, или презерватив, — средство для контрацепции.
 Кондом — город во Франции.
 Кондом — округ в департаменте Жер.
 Кондом — кантон в департаменте Жер.

См. также 
 Кондом-д’Обрак
 Кондон